

Geografia 
 Spagna
 Haro – comune nella comunità autonoma di La Rioja

Persone 
 Diego López V d'Haro – nobile castigliano, signore di Biscaglia dal 1295 al 1310
 Gaspar Méndez de Haro – politico e collezionista d'arte spagnolo
 Guillermo Haro – astronomo messicano
 Lope Díaz de Haro – signore di Orduña e Valmaseda, alfiere del re Ferdinando IV
 Manuel Gaspar Haro – ex calciatore spagnolo, difensore
 Manuel Haro – allenatore di calcio e calciatore spagnolo, attaccante

Altro 
 Oggetto di Herbig-Haro – tipo di nebulosa a emissione debolmente luminose